Niemcy:
 Heilbronn – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Heilbronn – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Heilbronn – dzielnica Feuchtwangen

Osoby:
 David Julius Heilbronn – niemiecki lekarz

Zobacz też:
 Heilbron
 Heilbronn-Franken
 Heilbrunn
 Heilsbronn